Le sigle NIAM signifie :
Nijssen Information Analysis Method,
La National Institute of Ayurvedic Medicine créée en 1982 aux états-Unis, 
Nederlands-Indische Aardolie Maatschappij, une compagnie pétrolière créée en 1959 en Indonésie par des intérêts américains et néerlandais.